Olias of Sunhillow – debiutancki album koncepcyjny Jona Andersona z 1976 r.

Spis utworów

Linki zewnętrzne 
 Jon Anderson - Olias Of Sunhillow | Releases | Discogs 

Albumy koncepcyjne
Albumy rockowe
Albumy Jona Andersona
Albumy Atlantic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1976